ÖWA steht für:
 Österreichische Webanalyse
 Österreichische Werke Arsenal

Owa